Кушчу (азерб. Quşçu tayfası, гушчу) — тюркское племя, предположительно происходящее от гуннов, оставившее свой след в топонимике Кавказа, Средней Азии, Ирана и Турции.

История 
По мнению некоторых исследователей, этот топоним связан с названием племени гушанов (чёрных гуннов). Впервые про написал русский историк-востоковед Н. А. Аристов сказал, что племя гушчу было родственным гуннам. По мнению М. Велиева, гушчу — это остатки гуннов, пришедших на территорию современного Азербайджан в III—VI веках.

Абрамсон и А. Гусейнзаде говорили, что корнем этого этнонима является тюркское слово куш («птица») и что этноним в целом означает «тот, кто занимается охотой на птиц». Гусейнзаде связывал приход племени Кушчу в Азербайджан с приходом монголов на Северный Кавказ.

Топонимы 
Г. А. Гейбуллаев отмечал, что на территории Кавказа в XIX веке в вариантах Гуши/Гушан/Гущу (Куши/Кушан/Куши) было 38 топонимов.

Различные варианты топонимии: у казахов — гуши, у башкир — гущу, кошсы; у туркмен — гутчи, у ногайцев — гушси, у кыргызов — гушчу и т.д. Варианты также распространены в Средней Азии, Иране и Турции.

В Азербайджане 
В книге «Азербайджан» Мухаммедгасана Велиева упоминаются следующие названия сёл связанные с названием племени гушчу в Азербайджане:

В Гёйче — Гушчи, Янгидже; в Губе — Гушчу, Юхары Гушчу, Ашагы Гушчу; в Шемахы — Гушчу; Агдаше — Гушлар; Джеваншире — Гушлар; в Зангезура — Гушчу Белек, Гушчу, Гушчу Тазакенд; в Газахе — Гушчу; в Джебраиле — Гушчулар; в Шуше — Гушчулар, Гушаба.

Кроме того, в селе Илису Гахского района этот этноним имеет форму Гушилар. Название племени гушчу, проживавшего на территории Азербайджана, сохранилось в названии горы Гушчу (высота 1421 метр) в Шамахинском районе. В гора Гушчу находится на территории Дашкесанского района, крепостная гора Гушчу (село Гушчу, Лачинский район), горы Гушчулар (Ходжавендский район), побережье Гушчу (Кедабекский район), село Гойали и др.

На юге села Ягублу Огузского района также сохранились остатки разрушенного села Гушлар. В прошлом в Кубинском уезде был хутор Гушчи и несколько сёл с таким названием.

В Армении 
Предположительно, впервые это племя упоминается под именем «гуши» в источнике армянской география VII века «Ашхарацуйц».

Название села Гушчу встречается в Сурмалинском магале Эриванского ханства; Гуши магала Даралаяз, село Гуши в Эчмиадзинском узде и село Гушчи в Новобаязетском уезде Эриванской губернии, село Гушчу Зангезурского уезда и село Гушчагая в Казахском уезде Елизаветпольской губернии.

Литература 

 Мухаммедгасан Велиев-Бахарлы. Azərbaycan. — Bakı: Azərbaycan, 1993. -192s.
 Qeybullaev Q. Toponimiə Azerbaydcana. – Baku: Glm, 1986. — 192s.
 Ismayılov M. Azərbaycan tarixi. — Bakı: Elm, 1992. — 261s.
 Budaqov B., Qeybullayev Q. Ermənistanda Azərbaycan mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti. — Bakı: Oğuz eli, 1998. — 452s.

Примечания 

Племена
Тюркские племена
Тюркские народы